Совјетски Савез је учествовао на 2. Европском првенству у атлетици у дворани 1971. одржаном у Софији, Бугарска, 13. и 14. марта. У свом другом учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Совјетског Савеза представљало је 49 спортиста (30 м и 19 ж) који су се такмичили у 22 дисциплин  (13 мушких и 9. женских).

Са 23 освојене медаље (9 златних, 9 сребрних и 8 бронзане) Совјетски Савез је у укупном пласману заузело 1. место од 13 земаља које су на овом првенству освојиле медаље, односно 23 земље учеснице.

Најуспешнији такмичари биле су, Вера Попкова и Људмила Аксјонова које су освојиле по 2 златне медаље. У 3 дисциплине оборени су светски рекорди: Надежда Чижова у бацању кугле и штафете 4 х 800 метара у мушкој и 4 х 400 м у женсткој конкуренцији. Резултат женска штафета 4 х 400 м поставила је ннви светски рекорд у

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Совјетски Савез је са 33 учесника у финалу убедљио заузео 1. место са 196 бодоваа, од 21 земље које су имале представнике у финалу. На првенству су учествовале 23 земаље чланице ЕАА. Једино Данска и Турска нису имале представнике у финалу.

Учесници 

  Звездица уз име такмичара означава да је ућествовао у више дисциплина
  Звездица уз број у загради означава да су у њега још једном урачунати такмичари који су учествовали у више дисциплина.

Освајачи медаља (23)

Злато (8) 

 Валериј Борзов — 60 м
 Јевгениј Аржанов — 800 м 
Владимир Таратинов, Станислав Мещерских,Алексеј Таранов, Виктор Семјашкин — 4 х 800 м 
 Виктор Сањејев — троскок
|valign="top"|
 Вера Попкова — 400 м 
 Марина Никифорова, Татјана КондрашеваЉудмила Аксјонова, Наталија Чистјакова — 4 х 200 м
 Љубов Финогенова, Галуна КамардинаВера Попкова, Људмила Аксјонова — 4 х 400 м
 Надежда Чижова — бацање кугле
|}

Сребро (9) 

 Борис Савчук — 400 м
 Владимир Пантелеј — 1.500 м
 Александар Демус — 60 м препоне
 Александар Братчиков, Семјон Кочер, Борис Савчук, Јевгениј Борисенко — 4 х 400 м 
 Јири Тармак — скок увис 
 Игор Тер-Ованесјан — скок удаљ 
 Валериј Војкин — бацање кугле 
|valign="top"|
 Људмила Брагина — 1.500 м
 Вера Гаврилова - скок увис
|}

Бронза (6) 

 Александар Братчиков — 400 м
 Јуриј Алексашин — 3.000 м
 Јуриј Исаков — скок мотком
 Генадиј Савлевич — троскок
|valign="top"|
 Тамара Пангелова — 1.500 м
 Антонина Иванова — бацање кугле
|}

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Совјетског Савеза после 2. Европског првенства у дворани 1970—1971.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Совјетски освајачи медаља после 2. Европског првенства 1970—1971.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1971. на сајту maik-richter.de
 Комплетни резултати ЕПд 1971 сајт ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1971.
Совјетски Савез на Европском првенству у атлетици у дворани